Sowing the Wind – film del 1916 diretto da Lawrence B. McGill
 Sowing the Wind – film del 1916 diretto da Cecil M. Hepworth
 Sowing the Wind – film del 1921 diretto da John M. Stahl